Шойхер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (1937—2009) — австрийский политик, член Социал-демократической партии Австрии, депутат Национального совета (1984—1991).
  (род. 1940) — австрийский политик, член президиума Законодательного собрания земли Каринтия (1994—1997), бургомистр Клагенфурта (1997—2009), супруг Элизабет Шойхер-Пихлер.
  (род. 1954) — австрийский политик, член Австрийской народной партии, депутат Национального совета (2002—2006, с 2019), супруга Харальда Шойхера.

См. также